Питер де Грандисон (), также известный как Пирс де Грандисон (); умер в 1358) — английский аристократ, 2-й барон Грандисон с 1335 года. Старший сын Уильяма де Грандисона, 1-го барона Грандисона, и Сибиллы де Трего. Участвовал в Войне Диспенсеров на стороне мятежников, после поражения был помилован, но братья внесли за него большой залог — 600 фунтов (1322). После смерти отца унаследовал баронский титул и обширные владения в шести английских графствах. 

Питер был женат на Бланке Мортимер, дочери Роджера Мортимера, 1-го графа Марча, и Джоан де Женевиль. Этот брак остался бездетным, так что следующим бароном Грандисоном стал брат Питера Джон.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

1-2
Бароны Англии XIV века
Участники Войны Диспенсеров
Питер де Грандисон, 2-й барон Грандисон